El Khemis kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Khemis Miliana, ort, Aïn Defla,

Marocko 

 Khemis du Sahel, ort, Tanger-Tétouan, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar